Il campionato di Serie B di pallacanestro maschile 1968-1969 è stato il 18° organizzato sotto questa definizione e il 4° dall'ultima riforma dei campionati. Era il secondo livello del 47º campionato italiano.

Le ventiquattro squadre sono divise in due gironi all'italiana da dodici l'uno. La prima di ogni girone viene promossa in Serie A e le ultime due retrocedono in Serie C.

Girone A

Classifica

Risultati

Girone B

Classifica

Risultati

Spareggio promozione

Spareggio salvezza

Finale titolo nazionale Serie B

Verdetti
 La Splugen Brau Gorizia vince il Titolo Italiano di Serie B
Formazione: Marcozzi, Medeot, Pieri, Magnani, Ponton, Merlati, Kristiancic, Krainer, Meneghel, Mauri.

Fonti
Il Corriere dello Sport edizione 1968-69
La Gazzetta del Mezzogiorno edizione 1968-69
 Il Piccolo di Trieste edizione 1969

Pallacanestro nel 1968
Pallacanestro nel 1969
1968-1969